Naum steht für
 Naum, orthodoxer Heiliger
 Sveti Naum, Kloster in Mazedonien, vom heiligen Naum gegründet und ihm gewidmet 
 Gellu Naum (1915–2001), rumänischer Schriftsteller 
 Naum (Schach), Computerschach-Engine

Siehe auch:
 Nahum (Begriffsklärung)
 Naoum